Коржев Анатолій Леонідович ( 1944) — народний депутат України 7-го скликання.
 Коржев Гелій Михайлович (1925—2012) — російський художник.
 Коржев Костянтин Олексійович (1937—2004) — український скульптор.